McClung steht für

 ein US-amerikanisches Old-Time-Duo, siehe McClung Brothers

McClung ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. McClung (1912–2002), US-amerikanischer Politiker
 Alfred McClung Lee (1906–1992), US-amerikanischer Soziologe
 Clarence Erwin McClung (1870–1946), US-amerikanischer Zoologe und Genetiker
 Floyd McClung (1945–2021), US-amerikanischer Missionar, Pastor und Gründer des Missionswerk "All Nations"
 Lee McClung (1870–1914), US-amerikanischer Footballspieler und Regierungsbeamter
 Mac McClung (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nellie McClung (1873–1951), kanadische Feministin, Autorin, Politikerin und Sozialaktivistin
 Pat McClung, Spezialeffektkünstler
 Robert M. McClung (1916–2006), US-amerikanischer Sachbuchautor
 Tom McClung (1957–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Mount McClung, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Land